Schraven ist der Familienname folgender Personen:

 David Schraven (* 1970), deutscher Journalist
 Frans Schraven (1873–1937), niederländischer katholischer Bischof in China